Djovdat Hadjiyev (1917-2002), compositeur azerbaïdjanais.
 Raouf Hadjiyev (1922-1995), musicien azerbaïdjanais.
Shahana Hajiyeva (2000-), judokate handisport azerbaïdjanaise.